

Bibbia 
 Aran – patriarca, fratello di Abramo e padre di Lot

Economia 
 Aran – azienda italiana di produzione televisiva, confluita in Endemol Italia
 ARAN – agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Geografia 
 Aran – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Aran – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Aran – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian
 Aran – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Aran – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian
 Aran –  fiume francese dei Pirenei Atlantici, affluente dell'Adour
Isola Aran – isola di Marinagri
 Isole Aran – ubicate al largo delle coste occidentali irlandesi
 Val d'Aran  – in Spagna